Cratere Nicholson – cratere lunare
 Cratere Nicholson – cratere su Marte